Demosthenes heißen:
 Demosthenes (384–322 v. Chr.), athenischer Redner und Staatsmann
 Demosthenes (Militär) († 413 v. Chr.), athenischer Strategos während des Peloponnesischen Krieges
 Demosthenes von Oinoanda (C. Iulius Demosthenes), römischer Ritter im Lykien der Kaiserzeit
 (100133) Demosthenes, Asteroid des äußeren Hauptgürtels